Malyn (; ) ist eine Stadt im Osten der ukrainischen Oblast Schytomyr mit etwa 27.000 Einwohnern. Die Stadt liegt am Ufer der Irscha, etwa 71 Kilometer nordöstlich der Oblasthauptstadt Schytomyr. Die Stadt wurde 2003–2020 unter Oblastverwaltung gestellt, war aber weiterhin bis Juli 2020 der Hauptort des Rajons Malyn.

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 981 zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Die Geschichte wurde stark vom polnischen Adelsgeschlecht Jelce bestimmt. Bis zur zweiten Teilung Polens 1793 lag die Stadt in der Woiwodschaft Kiew und war unter polnischer Herrschaft. Anschließend kam sie unter russische Herrschaft und wurde 1797 dem Gouvernement Kiew zugeordnet. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 begann sich im Ort die Industrie zu entwickeln.

Die nationale Zusammensetzung der Bevölkerung der Stadt war in dieser Zeit noch vielfältig. Neben einer Mehrheit von Ukrainern lebten Polen, Juden, Deutsche (in Malindorf, heute Malyniwka nordöstlich der Stadt) und Tschechen im Ort und der Umgebung. Im späten neunzehnten Jahrhundert gab es in Malyn zwei Tischlereien, vier Schmieden, eine Dampfmühle, eine Ziegelei, drei Synagogen, eine orthodoxe und eine katholische Kirche. 1902 wurde nördlich des Ortes die Eisenbahnstrecke von Kowel nach Kiew erbaut. Im April 1920 wurde die Stadt durch sowjetische Truppen erobert. Während des Holodomor gab es zahlreiche Opfer. Im Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 6.000 Juden ermordet. Die Stadt war von der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl direkt betroffen, da sie sich nur 90 Kilometer entfernt befindet.

Heute gibt es in Malyn eine große Papierfabrik ().

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Stadt zum Zentrum der neugegründeten Stadtgemeinde Malyn (/Malynska miska hromada), zu dieser zählen auch noch die Siedlung städtischen Typs Hranitne sowie die 75 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Stadtratsgemeinde Malyn (Малинська міська рада/Malynska miska rada) im Zentrum des Rajons Malyn.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort ein Teil des Rajons Korosten.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Malyn Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Nikolai Nikolajewitsch Miklucho-Maklai (1846–1888), wirkte im Ort

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Samuel Aba Horodezky (1871–1957), Historiker der jüdischen Mystik und des Chassidismus
 Dmytro Kossynskyj (* 1989), Speerwerfer

Weblinks 

 
 Malyn - Birthplace of the Legendary Malin Chassidic Dynasty (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Ersterwähnung 981
Rajon Korosten